RSS kan syfta på: 

 RSS – en standard för filformat för syndikering över Internet, se RSS.
 RSS – Remote Subscriber Stage, term som används bland annat internt inom Ericssons AXE-system.
 RSS – Reduced Space Symbology, ett tidigare namn på ett speciellt streckkodsformat, idag kallat GS1.
 RSS – Runns Segelsällskap, segelsällskap i Dalarna.
 RSS – Rashtriya Swayamsevak Sangh, politisk organisation i Indien.